

Miejscowości w Polsce 
 Krzywiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki 
 Krzywiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 
 Krzywiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork 
 Krzywiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Krzywiec (dawniej Klein Krummendorf) – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Krzywiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo

Miejscowości na Ukrainie

 Krzywiec – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim
 Krzywiec – nazwa wsi Smolanyj  w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim,  dawniej Pechersdorf, nazwa wprowadzona 24 maja 1939 r.